Òpera de París, organisme que administra l'Òpera Garnier i l'Òpera de la Bastilla de París
 Parc Nacional Olympic (del seu nom en anglès Olympic National Park), parc nacional a l'estat de Washington, als Estats Units